Il distretto di Kurším (in kazako: Күршім ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Kurším.

Note 

Kurším